La Majada es el nombre de las siguientes localidades:

En Aregentina
La Majada, en el departamento Ancasti, provincia de Catamarca;
La Majada, en el departamento Ayacucho, provincia de San Luis.

En Chile
La Majada, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.